Neindorf steht für

 Neindorf (Denkte), Ortsteil der Gemeinde Denkte, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Neindorf (Oschersleben), Ortsteil der Stadt Oschersleben (Bode), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Neindorf (Wolfsburg), Stadtteil der Stadt Wolfsburg, Niedersachsen

Neindorf ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Schenk von Neindorf, von 1327 bis 1347 Bischof von Brandenburg
 Maximilian von der Asseburg-Neindorf (1874–1945), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Parlamentarier

Siehe auch:
 Neindorff
 Niendorf
 Nainsdorf
 Neiendorff